

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Brzostków – część wsi Witkowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Brzostków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn

Inne 
 do 2015 roku nazwa wsi Brzóstków w woj. wielkopolskim